Louise Aubery, connue sous le pseudonyme MyBetterSelf, née le , est une influenceuse, créatrice de contenu et entrepreneuse française de développement personnel.

Biographie 
Louise Aubery naît le 2 juillet 1997 en région parisienne. Désirant initialement faire carrière dans le journalisme, elle intègre le Collège Universitaire de Sciences Po en 2015.

Engagements 
Elle commence à se faire connaître sur les réseaux sociaux en 2015 sous le pseudonyme  avec un compte Instagram pour lequel elle développe du contenu en parallèle de ses études. 

À ses débuts, MyBetterSelf porte uniquement sur des programmes sportifs puisqu'elle souhaite tout d'abord partager son intérêt pour cette discipline et la nutrition. Elle défend le droit à porter les tenues de sport de son choix sans craindre le jugement d'autrui. Le compte Instagram se détourne alors des simples programmes sportifs et de l'esthétique habituelle des réseaux sociaux. Elle lance le mot-dièse #OnVeutDuVrai dont le but est de s'éloigner des normes des réseaux sociaux, s'inscrivant dans le mouvement Body Positive en rendant à nouveau les défauts corporels banals et tout à fait normaux. Louise Aubery souhaite ainsi que ceux qui la suivent .  

Afin d'accompagner son compte Instagram et son site internet dédié à MyBetterSelf, elle crée une chaîne youtube dans laquelle on retrouve notamment une série de vidéos intitulées .

Développement personnel 
En 2018, Louise Aubery lance le podcast  dans lequel elle s'entretient hebdomadairement avec . Les personnalités invitées sont celles qui lui paraissent inspirantes et dont le parcours pourraient être à son sens source de conseils pour ses auditeurs afin de leur permettre de se sentir sentir moins seuls dans leurs difficultés.

En 2019, Louise Aubery fonde , un club permettant aux femmes de reprendre confiance en elles et de prendre le pouvoir au sein de leur vie personnelle et professionnelle. Ce club organise des événements leur permettant d'échanger entre-elles ainsi qu'avec des représentants du club pour recevoir des conseils et s'exercer.

Entrepreneuriat 
En 2021, Louise Aubery lance sa marque de lingerie  dont le nom se veut une référence au fait que . Ce projet est né avec l'idée qu'il est anormal qu'une femme se sente soulagée de retirer son soutien-gorge lorsqu'elle rentre chez elle. Louise Aubery explique : .

Les ensembles de la marque vont du 70A au 115F et leur confection se veut respectueuse de l'environnement. Les matériaux comportent notamment du fil EVO à base de graines de ricin. La marque revendique la transparence aussi bien au sujet de la composition que des méthodes de fabrication. La conception est entièrement dirigée par Louise Aubery et son équipe. Chaque taille est de plus associée à un compliment afin de valoriser chaque femme. Le succès de la marque lui a permis d'embaucher une salariée.

Polémiques 
Les actions de Louise ne sont parfois pas sans conséquence : en 2019, un de ses posts sur Instagram portant la mention curvy () qui était adressée à l'une de ses amies lui a valut l'annulation de son invitation à un voyage de presse car, cela aurait  déplut à la . Pour dénoncer la discrimination subie par son amie, Louise Aubery a appelé au boycott du voyage, qui a dû être annulé car, à la suite de cela beaucoup refusèrent d'y participer. 

En 2020, quelques jours avant noël, une campagne sur la précarité menstruelle publié sur son compte Instagram fait débat. En plus d'elle, les participants étaient la mutuelle solidaire destinée aux 18-28 ans  et le fabricant de protections hygiéniques . La campagne voulait dénoncer la cherté des protections périodiques qui les rend inaccessibles à beaucoup de bourses, ainsi que briser les tabous autour de ce problème. Louise Aubery a publié une photo présentant la campagne qui a été beaucoup partagée. Le concept était : pour chaque partage, de faire don d'une boîte de protections menstruelles à l'association ADSF . Or, l’algorithme d'Instagram rend difficile le décompte exact du nombre de partages. L'opération a également été fortement critiquée, car certains l'ont considéré comme un  et comme du  (pratique consistant à mettre en avant une lutte féministe afin de redorer son image sans pour autant être exemplaire sur le sujet). Le problème de l'inclusivité a aussi été soulevé puisqu'il n'était pas fait mention des hommes transgenres et des personnes non-binaires Le compte Instagram  a considéré cette campagne comme . Depuis, la légende de la photo a été modifiée afin de préciser que le partenariat n'est en aucun cas rémunéré. Malgré la polémique, 862 000 boîtes de protections hygiéniques ont été récoltées, menant à une invitation de Louise Aubery par Élisabeth Moreno afin de discuter de la gratuité demandée des protections menstruelles.

Notes et références 

Personnalité française d'Internet
Naissance en juillet 1997